Fu il primo Samtherrscher obodrita di cui si hanno notizie storiche. Venne infatti citato nelle cronache degli Annales Regni Francorum e Annales Mettenses priores dell'anno 789.

Biografia 
Witzan fu contemporaneo e alleato di Carlo Magno nella guerra contro i Sassoni. Questa alleanza fu stilata presumibilmente nel 780; i suoi contenuti non sono noti, ma gli analisti dell'epoca percepirono Witzan come un sorta di vassallo di Carlo Magno. D'altra parte Witzan fu costretto ad allearsi con i Franchi in quanto la cresciuta potenza dei Sassoni costituiva per loro un grave pericolo. Witzan fu un fedele alleato di Carlo Magno e lo sostenne durante tutta la durata delle guerre sassoni.

Nel 789 i Veleti guidati dal loro Samtherrscher Drogovit invasero le terre degli Obodriti e pertanto Witzan chiese aiuto a Carlo Magno. Questi con un esercito di Franchi, Sassoni, Frisoni, Sorbi e naturalmente Obodriti, attaccò i Veleti su vari fronti costringendo Drogovit a sottomettersi.

Witzan fu ucciso nel 795 in battaglia contro i Sassoni, che si erano nuovamente ribellati contro i Franchi, mentre attraversava l'Elba. Il luogo della morte è indicato dagli Annales regni Francorum in Hliuni che viene solitamente tradotto come Lüne, una località sulla sponda sinistra dell'Elba presso l'attuale Lüneburg. Gli Annales Laureshamenses, gli Annales Einhardi e il Chronicon Moissiacense tuttavia contraddicono gli annali franchi ed indicano come località dell'attraversamento Bardowick.

Witzan ebbe tre figli: Drasco, Sclaomir e Godoslav che furono tutti Samtherrscher della federazione obodrita. In più Godoslav era padre di Rjurik, che quindi era un antenato di Ivan IV di Russia.

Note

Bibliografia